De Bundesvision Song Contest 2006 vond plaats in Wetzlar, Hessen, nadat Juli het festival het voorgaande jaar won met Geile Zeit. Winnaar dit jaar werd Berlijn. Seeed wist met het nummer Ding Berlijn zijn eerste overwinning te schenken in de geschiedenis van het festival.

Uitslag

Scorebord 

Bundesvision Song Contest
Muziek in 2006